Baum är ett efternamn av tyskt ursprung, som finns i flera länder. Den 31 december 2014 var 87 personer med efternamnet Baum bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Baum
 Frank Baum, flera personer
 Frank Baum (fotbollsspelare) (född 1956), östtysk fotbollsspelare
 L. Frank Baum (1856–1919), amerikansk journalist och författare
 Stefi Baum (född 1958), amerikansk astronom
 Vicki Baum (1888–1960), österrikisk-amerikansk författare
 Willy Baum (1905–1948), tysk konstnär
 Yngve Baum (1945–2016), svensk fotograf och filmare

Se även
 Wunder-Baum

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn